Чемпионат Азии по боксу 2011 года проводился 5-12 августа в Инчхоне (Южная Корея).

Распределение наград

Общий зачет

Ссылки 
 Протокол

Международные спортивные соревнования в Инчхоне
2011 год в боксе
Август 2011 года
Международные соревнования по боксу в Республике Корея
Чемпионаты Азии в Республике Корея
Спорт в Республике Корея в 2011 году
Чемпионаты Азии в 2011 году